Il doppio del torneo di tennis Stowe Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Tom Gullikson e Tom Gullikson che hanno battuto in finale Mark Edmondson e Kim Warwick 3–6, 7–6, 6–3.

Teste di serie 

 Peter Fleming /  Robert Lutz (quarti di finale)
 Mark Edmondson /  Kim Warwick (finale)

 Tom Gullikson /  Tim Gullikson (campioni)
 John James /  Jonathan Smith (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Stowe Open 1978